Гензерндорф () — город в Нижней Австрии.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Аннемари Бургхардт (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 33 мест.

 СДПА занимает 20 мест.
 АНП занимает 9 мест.
 Зелёные занимают 3 места.
 АПС занимает 1 место.

Примечания 

Города Нижней Австрии
Окружные центры Нижней Австрии